Адо́льф Бошо́ (; 4 мая 1871, Фонтене-су-Буа, Франция — 1 июня 1955, Нёйи-сюр-Сен, Франция) — французский музыковед, музыкальный критик и писатель. Член Института Франции (1926), постоянный секретарь Академии изящных искусств (с 1937).

Биография 
Автор монографии о Гекторе Берлиозе, Вольфганге Амадее Моцарте, Иоганне Себастьяне Бахе, Людвиге ван Бетховене, Франце Шуберте, Ференце Листе, Фридерике Шопене и других трудов.

Сочинения 
 La Crise poétique, et aussi, Le Poète, les Courtisanes et l’Amour, Perrin, Paris, 1897
 Poèmes dialogués, Perrin, Paris, 1901
 l’histoire d'un romantique. H. Berlioz, v. 1-3, P., 1906-13. (1946-50)
 La jeunesse d'un romantique : Hector Berlioz, 1803-1831, d'après de nombreux documents inédits, Plon, Paris, 1906 (Nombreuses rééditions ultérieures)
 Un romantique sous Louis-Philippe : Hector Berlioz 1831-1842, d'après de nombreux documents inédits, Plon, Paris, 1908, prix Charles Blanc de l’Académie française, (Nombreuses rééditions ultérieures)
 Le crépuscule d'un romantique : Hector Berlioz 1842-1869, d'après de nombreux documents inédits, Plon, Paris, 1913 (Nombreuses rééditions ultérieures)
 Le Faust de Berlioz : Étude sur la "Damnation de Faust" et sur l'âme romantique, Costallat, Paris, 1910 (rééd. : éd. musicales de la librairie de France, Paris, 1927 ; Plon, Paris, 1945)
 Une Vie romantique. Hector Berlioz, Plon, Paris, 1920, prix Charles Blanc de l’Académie française Chez nos Poètes, Plon, Paris, 1925
 La lumière de Mozart, Plon, Paris, 1928. Réédité en 1941: La lumière de Mozart. Florilège. Plon. Editions d'histoire et d'art, Paris
 Le mystère musical, Plon, Paris, 1929
 La musique et la vie, Plon, Paris, 1931
 Mozart, Plon, Paris, 1935
 Musiciens poètes : Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Liszt, Chopin, Plon, Paris, 1937
 Portraits des musiciens, v. 1-3, Plon, Paris, 1946-50.
 Souvenirs d'un autre siècle, Plon, Paris, 1946

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — с. 80 — ISBN 5-85270-033-9
 Dumesnil R. A. Boschot, l’opéra de Paris, 1956, v. 12.

Бетховеноведы